Эрзинджан:

 Эрзинджан — город и административный центр ила (области) Турции Эрзинджан в восточной Анатолии.
 Эрзинджан — ил на востоке Турции.